

Корнінг — місто, штат Арканзас
 Корнінг — місто, штат Каліфорнія
 Корнінг — місто, штат Айова
 Корнінг — місто, штат Канзас
 Корнінг — місто, штат Нью-Йорк
 Корнінг — місто, штат Нью-Йорк
 Корнінг — місто, штат Вісконсин
 Корнінг — селище, штат Міссурі
 Корнінг — селище, штат Огайо